Augusto Sezanne – pittore, incisore, ceramista e architetto italiano
 Cantone di Sézanne –  divisione amministrativa francese dell'Arrondissement di Épernay
 Cantone di Sézanne-Brie et Champagne – divisione amministrativa francese dell'Arrondissement di Épernay
 Les Essarts-lès-Sézanne – comune francese nel dipartimento della Marna nella regione del Grand Est
 Sézanne –  comune francese nel dipartimento della Marna nella regione Grand Est